Tausendschönchen steht für:
 Die Schöne und das Biest (Volksmärchen), ein Volksmärchen
 Gänseblümchen, eine Pflanzenart 

Tausendschönchen ist Titel der folgenden Filme:
 Tausendschönchen, tschechischer Film
 Bloch: Tausendschönchen, dritte Folge der Fernsehserie Bloch